Philovenator curriei es la única especie conocida del género extinto Philovenator de dinosaurio terópodo trodóntido, que vivió a finales del período Cretácico superior, hace aproximadamente entre 75 y 71 millones de años, en el Campaniense, en lo que ahora es Asia.

Descripción
Philovenator es un troodóntido, un grupo de, parecido a los pájaros pequeños, gráciles manirraptores. Todos los troodóntidos tienen muchas características únicas del cráneo, como dientes poco espaciados en la mandíbula inferior y una gran cantidad de dientes. Los troodóntidos tienen garras en hoz y manos de raptor y algunos de los cocientes de encefalización no aviar más alto, lo que significa que tenían un comportamiento avanzado y tenían sentidos agudos.

Se establecieron varios rasgos distintivos en la descripción inicial. El fémur posee un proceso distintivo en el lado interno del extremo inferior. La tibia tiene en la parte frontal superior una cresta cnemial en forma de placa, que sobresale hacia el frente. Los cóndilos del astrágalo y el calcáneo son anchos, medidos de adelante hacia atrás y están separados por un surco profundo y estrecho. El metatarso se ha fusionado con los huesos inferiores del tobillo en un tarsometatarso muy alargado y estrecho, que es un 25% más largo que el fémur y veinticinco veces más largo que ancho. De este tarsometatarso, el grosor de la sección media del eje, medido de adelante hacia atrás en posición vertical, es mayor que su ancho transversal. El cuarto metatarsiano en su parte inferior, si el hueso se mantiene en posición horizontal, tiene un reborde a lo largo de la mayor parte de la longitud del eje, que es casi tan ancho como el resto del eje.

Descubrimiento e investigación
Philovenator se conoce por el holotipo, IVPP V 10597, un miembro posterior casi completo, descubierta por primera vez en 1988 por el Proyecto Dinosaurio China-Canadá. Fue encontrado en la Formación Wulansuhai, en Mongolia Interior, de China. En 1993, fue descrito y asignado  inicialmente como un Saurornithoides juvenil. Su estado juvenil se refleja en el pequeño tamaño del espécimen tipo, que indica una longitud corporal total de aproximadamente dos pies. Los autores, Philip J. Currie y Peng, no encontraron ninguna autapomorfia de Saurornithoides, pero basándose en el conocimiento actual de anatomía y géneros, la asignación fue razonable. En 2011, se describió Linhevenator y se demostró que IVPP V 10597 tiene muchas similitudes con este nuevo taxón, posiblemente un juvenil. Sin embargo, un estudio de 2012 de la histología y osteología de IVPP V 10597 determinó que se trataba de un nuevo taxón relacionado con Linhevenator y fue nombrado Philovenator curriei por Xu Xing et al.. El nombre se deriva de "Phil" y "currie" por Philip J. Currie , así como del griego φιλειν, philein, "amar", y del latín venator, o "cazador", lo que sugiere que amaba la caza.

Clasificación
Las relaciones filogenéticas de Troodontidae fueron exploradas por Tsuihiji et al. de 2014 utilizando la matriz de datos publicada por Gao et al. de 2012, una versión ligeramente modificada del análisis de Xu et al. de 2011. La matriz resultante incluye 91 celurosaurios y taxones externos que se puntúan según 363 rasgos morfológicos. Philovenator se recuperó como un troodóntido avanzado, estrechamente relacionado con otros troodóntidos del Cretácico tardío, como Saurornithoides y Zanabazar de Mongolia, y Troodon de América del Norte.

Filogenia
El siguiente cladograma muestra la posición filogenética de Philovenator entre los Troodontidae después de este último análisis.

Referencias 
 

Troodontidae
Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de Asia